Poniżej znajduje się drzewo genealogiczne chronologiczna lista cesarzy japońskich. Powiązania pomiędzy pierwszymi 30 władcami są oparte w większości na tradycji mitologicznej, gdyż brakuje w tej kwestii odpowiednich źródeł historycznych.

Zobacz też 
 intronizacja cesarza Japonii
 Akihito (cesarz)
 Cesarzowa Michiko
 Naruhito
 Akishino
 cesarze Japonii (lista)

Bibliografia 
 

 
Drzewa genealogiczne